Райна Денкова Николова Попова, по мъж Дрангова, е българска общественичка от Македония, деятелка на Македонския женски съюз.

Биография 

Райна Дрангова е родена през 1882 година в град Кюстендил, в родолюбиво семейство с произход от Македония. Баща ѝ – Денко Николов Попов от кумановското село Мало Нагоричене е четник на дядо Ильо войвода, участник в Сръбско-турската война (1876), Руско-турска война (1877 – 1878), Илинденско-Преображенското въстание (1903) и в Балканската война (1912 – 1913) като опълченец.

Учи в Кюстендил и Лом, където баща ѝ има фабрика за сода. През 1900 година в Лом се запознава с Борис Дрангов, български офицер, деец на Върховния македоно-одрински комитет. Райна и Борис се женят и имат 5 деца, едно от които – Кирил Дрангов по-късно става виден деец на ВМРО.

Райна Дрангова е сред учредителите и активна деятелка на Македонския женски съюз. На учредителния конгрес на организацията през 1926 година е избрана за подпредседателка заедно с Р. Матова.

Умира в София.

След падането на социализма в България през 1989 година внучка ѝ Райна Дрангова е сред създателите на ВМРО-СМД в София.

Бележки 

Родени в Кюстендил
Български общественици от Македония
Починали в София
Борис Дрангов
Деятелки на Македонския женски съюз